Руснаците са основна етническа група в Русия. Според преброяването на населението през 2010 г. те са 111 016 896 души, или 77,71 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост на руснаците според преброяванията на населението през годините, по субекти на Руската федерация:

Вижте също 
 Население на Русия

Източници

Външни препратки 

Етнически групи в Русия
Русия